John Galt – scrittore scozzese
 John Galt – personaggio del romanzo La rivolta di Atlante